Deze pagina bevat een lijst van Israëlische ministers van Economie.

Ministers van Economie van Israël (1948–heden)

Ministers van Economisch Beleid van Israël (1981–2013) 

 
Economie
Israëlische